En música barítono generalmente hace referencia a la parte vocal o instrumental situada entre el tenor y el bajo. Para más información sobre esto véase Clasificación de instrumentos musicales. Barítono puede hacer referencia a:

Voces
 Barítono 
 Barítono buffo
 Barítono dramático
 Barítono ligero
 Barítono lírico
 Barítono Martin

Bajo-barítono tipo de voz

Instrumentos musicales
 Bombardino barítono: a veces llamado simplemente baritone o abreviado a bari.
 Oboe barítono: también llamado oboe bajo.
 Saxofón barítono: a veces llamado simplemente bari o barry.
 Guitarra barítono
 Ukelele barítono

 Baritón o baryton: es un instrumento de cuerda frotada de la familia de la viola da gamba

Referencias 

 «Baritone (Jazz)» en Grove Music Online ed. L. Macy (consultado el 7-10-2006).

 Barítono desambiguación